Golden Gate híd
 Golden Gate-szoros
 Golden Gate (Collier megye, Florida)
 Golden Gate (Martin megye, Florida)
 Golden Gate (Illinois)